Хазан — еврейская фамилия. Ивритское слово «хазан» (, также передаётся как «хаззан») обозначает кантора, человека, совершающего молитву в синагоге от имени собравшихся.

Известные носители:

 Хазан, Александр Самойлович (1906—1954) — сотрудник органов государственной безопасности.
 Хазан, Алон (род. 1967) — израильский футболист.
 Хазан, Белла (или Белла Горвиц) — писательница, дочь мученика Беера бен-Хезекия га-Леви Горовица и жена Иосифа бен-Хаим Хазана.
 Хазан, Виктор Борисович (род. 1947) — украинский политик.
 Хазан, Лев Яковлевич (1947—2015) — советский и латвийский врач-диетолог.
 Хазан, Михаил Давыдович (1911—1943) — украинский советский писатель.
 Хазан, Наоми (род. 1946) — израильский политик.
 Хазан, Павел Викторович (род. 1974) — представитель Партии Зелёных Украины в Европейской партии зелёных.
 Хазан, Рита — американский парикмахер.
 Хазан, Роберт (род. 1936) — американский историк, профессор иврита и иудаики Нью-Йоркского университета.
 Хазан, Яаков (1899—1992) — сионистский деятель и израильский политик.
 Хазан-Андреева, Дора Моисеевна (1894—1961) — советский партийный и государственный деятель.

См. также 
 
 
 Хазанкин

Примечания